Schoeneck kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Schœneck, departementet Moselle i regionen Grand Est,

USA 

 Schoeneck (ort i USA), Pennsylvania, Lancaster County,

Se även 
Schöneck

Robotskapade USAförgreningar